Николай Ишутин: Ишутин, Николай Андреевич (1840—1879) — русский революционер, один из первых социалистов-утопистов, создатель революционных кружков.
 Ишутин, Николай Фёдорович (1905—1971) — советский офицер, Герой Советского Союза.